

Sigle 
 Cerebro Spinal Fluid – liquido cefalorachidiano o liquor o fluido cerebrospinale
 Colony-stimulating factor – ormone
 Confederación Sudamericana de Fútbol – federazione calcistica sudamericana o CONMEBOL
 Client Signal Failure – meccanismo di propagazione di guasto usato nelle reti di telecomunicazione di tipo Next Generation Networking
 Critical success factor – fattore critico di successo

Codici 
 CSF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Fafb di Creil-Senlis (Francia)
 csf – codice ISO 639-3 della lingua dei segni cubana

Religione 
 C.S.F. – Congregazione della Sacra Famiglia di Bergamo
 C.S.F. – Suore Collegine della Sacra Famiglia